Euglypha é um género botânico pertencente à família  Aristolochiaceae.

Espécies
 Heterotropa albescens (F. Maek. & Akas.) Akas.
 Heterotropa magnifica (Tsiang) F. Maek.

Aristolochiaceae
Géneros de plantas